Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Margaret Court (primo turno)
 Virginia Wade (quarti di finale)

 Evonne Goolagong (semifinali)
 Ol'ga Morozova (semifinali)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1975